Стрелок — русский парусно-винтовой клипер (крейсер 2-го ранга) четвёртой серии (типа «Крейсер»).

Служба 
 24 июня 1880 — Отправился из Кронштадта на Дальний Восток через Атлантику, Средиземное море и Индийский океан.
 26 сентября 1880 — Прибыл в Нагасаки и приступил к службе.
 Крейсерская служба у берегов Камчатки.
 1881 — Ходил в Северный Ледовитый океан на поиски американской яхты «Жаннетта» с экспедицией Д. В. Де Лонга. Дойдя до мыса Сердце-Камень вернулся, не обнаружив экспедицию.
 Декабрь 1881 — Встал на зимовку в Иокогаме.
 Апрель 1882 — Получил приказ вернуться в Петербург, обойдя мыс Доброй Надежды.
 27 апреля 1882 — Встал на докование в Гонконге.
 2 октября 1882 — Вернулся в Кронштадт.
 5 февраля 1883 — Переведён в Гвардейский экипаж.
 С практикантами-гардемаринами на борту включён в эскадру контр-адмирала П. А. Чебышёва, патрулировавшую вдоль греческого архипелага и побережья Малой Азии в Красном море.
 28 января 1885 — Ушёл из Марселя в Америку.
 11 февраля 1885 — Прибыл на Мадейру.
 Март 1885 — В Гаване встал для очистки подводной части в плавучий деревянный док, при этом поврежденные листы мунц-металла были заменены медной обшивкой.
 2 апреля 1885 — Отправился в Норфолк.
 16 апреля 1885 — Уйдя от преследования английского корвета «Гарнет», прибыл в Нью-Йорк.
 Май 1885 — Отправился в Россию.
 10 июня 1885 — Прибыл в Кронштадт.
 Август 1886 — Май 1888 — Поход в Средиземное море.
 1889 — Включен в состав Практической эскадры Балтийского моря.
 11 января 1897 — Переведён из Гвардейского экипажа в 14-й флотский экипаж, перешёл из Либавы в Кронштадт, после чего в плавания больше не выходил.
 8 февраля 1899 — Переведён в разряд учебных судов для обеспечения практики воспитанников Морского инженерного училища.
 10 февраля 1899 — Присвоен 3-й ранг.
 22 ноября 1907 — Исключён из списков флота.
 1916 — Разобран.

Командный состав

Командиры 
 08.01.18??—??.??.18?? капитан 2-го ранга П. А. Полянский
 08.01.1880—??.12.1882 капитан-лейтенант А. К. де Ливрон
 01.01.1883—??.??.1885 капитан-лейтенант (с 02.1885 капитан 2-го ранга) Н. И. Скрыдлов
 01.01.1886—22.01.1889 капитан 2-го ранга (с 01.01.1889 капитан 1-го ранга) Р. Р. Дикер
 30.01.1889—??.??.1890 флигель-адъютант капитан 1-го ранга С. И. Палтов
 ??.03.1890—??.??.1891 капитан 2-го ранга (с 01.01.1891 капитан 1-го ранга) К. П. Кузьмич
 ??.??.18??—01.01.1895 капитан 2-го ранга Барташов
 01.01.1895—01.07.1896 капитан 2-го ранга Д. Д. Всеволожский
 11.01.1897—08.02.1899 капитан 2-го ранга Орехов
 ??.??.1902—??.??.1904 капитан 2-го ранга П. В. Римский-Корсаков

Служили на корабле 
 Аренс, Евгений Иванович — генерал флота, ординарный профессор Николаевской морской академии по истории русского флота, автор воспоминаний и многих трудов по военно-морской истории.
 Асташев, Александр Васильевич
 Гирс, Владимир Константинович
 Барон Индрениус, Иван Бернгардович — мичман, впоследствии контр-адмирал и первый командующий ВМФ независимой Финляндии (1918—1919).
 Конюшков, Иван Иванович
 Мордовин, Порфирий Александрович ( прапорщик 11 — 22 октября 1879) — впоследствии генерал-майор Российского императорского флота, участник Цусимского сражения.
 Скворцов, Дмитрий Васильевич

Фотографии

Памятные места 
 Бухта Стрелок в Беринговом море.

Литература 
 Аренс Е. И. Из плавания на клипере «Стрелок» в 1883—1885 гг.- РО, 1890, т. 4, № 7, с. 220—255; № 8, с. 573—619; т. .5, № 9, с. 53-106

Ссылки 
 Ликин Ю. А. [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2006_03/index.htm Винтовые клипера типа «Крейсер»]
 Митрофанов В. П., Митрофанов П. С. «Стрелок»
 Попов С. В. Автограф на карте
 Архив фотографий кораблей российского и советского ВМФ

Появились в 1879 году
Военные корабли и суда Балтийского завода